Obernburger ist der Familienname folgender Personen einer Familie:

 Johannes Obernburger (1486–1552), Mainzer Kleriker und oberster Sekretär der Hofkanzlei unter Kaiser Karl V., kaiserlicher und päpstlicher Notar, 1537 in Spanien geadelt